«Плимут Вейлерс» (англ. Plymouth Whalers) — американский молодежный хоккейный клуб из городка Плимут, штат Мичиган, выступавший в хоккейной лиге Онтарио с 1997 по 2015 годы.

История 
История клуба началась в 1990 году, когда в Детройте для участия в НХЛ было создано команду «Комп'ювейр Ембасадорс». За два года она сменила название на «Джуниор Ред-Вингс». В 1995 году клубу удалось выиграть кубок Джей Росса Робертсона(главный трофей лиги). Но сразу после того сезона команда переехала в Плимут, где два года выступала под названием «Детройт Вейлерс», а с 1997-го — «Плимут Вейлерс».

За 18 сезонов в лиге «китобои» сумели завоевать кубок Джей Росса Робертсона (в 2007-м) и еще дважды добраться до финала.

14 января 2015 было объявлено о намерении продажи клуба и его последующий переезд к Флинту.Свой последний поединок в Плимуте команда провела 21 марта 2015-го. Перед заполненными до отказа трибунами домашней арены «Вейлерс» подытожили самый неудачный сезон в своей истории, в котором команда впервые не сумела пробиться в стадию плей-офф, поражением «Отерс» со счетом 1:5. Автором последней шайбы команды стал Янник Ратгеб.

Рекорды 
Командные рекорды

 Наибольшее количество очков в сезоне — 108 (В51-Н4-2-В11) (1998-99)
 Наименьшее количество очков в сезоне — 53 (В23-7-П38) (2014-15)
 Наибольшее количество забитых голов в сезоне — 313 (1998-99)
 Наименьшее количество забитых голов в сезоне — 187 (2013-14)
 Наибольшее количество пропущенных голов в сезоне — 255 (2014-15)
 Наименьшее количество пропущенных голов в сезоне — 162 (1998-99) и (2000-01)

Индивидуальные рекорды

 Наибольшее количество набранных очков за сезон — 117, Чэд Лароуз (2002-03)
 Наибольшее количество заброшенных шайб в сезоне — 61, Чэд Лароуз (2002-03)
 Наибольшее количество результативных пасов за сезон — 71, Ивэн Брофи (2006-07)
 Наибольшее количество штрафных минут в сезоне — 223, Йозеф Сладок (2007-08)

Игроки

Основные игроки 

 Пол Мара
 Дэвид Легванд
 Джастин Уильямс
 Стивен Вейсс
 Грегори Кэмпбелл
 Чэд Лароуз
 Крис Торбурн
 Джеймс Вишневски
 Джаред Болл
 Джеймс Нил
 Михал Нойвирт
 Тайлер Сегин
 Рикард Ракелль
 Том Уилсон
 Коннор Каррик
 Герольд Друкен

Примечания 

Хоккейные клубы США
Хоккейные клубы, основанные в 1997 году